Songs from Instant Star 2 é um álbum de 2006.

Faixas 
 Liar Liar
 How Strong Do You Think I Am
 Anyone But You
 How I Feel
 There's Us
 Over-rated
 Natural Disaster
 Fade To Black
 Another Thin Line
 Not Standing Alone
 My Sweet Time
 Who Am I Fooling
 White Lines

Álbuns de 2006